Whyte est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexander Whyte (1834-1905), naturaliste et explorateur britannique.
 Derek Whyte (1968-), footballeur écossais.
 Kye Whyte (1999-), coureur cycliste britannique
 Ian Whyte (1901-1960), chef d'orchestre écossais.
 Ian Whyte (1971-), basketteur et acteur britannique.
 Jack Whyte (1940-2021), romancier britannique et canadien.
 James Whyte (1961-), pilote de rallyes zimbabwéen ;
 Sandra Whyte (1970-), Joueuse de hockey sur glace américaine.
 William Foote Whyte (1914-2000), sociologue américain auteur de Street Corner Society.
 William H. Whyte (1917-1999), sociologue et journaliste américain.
 Heather Stewart-Whyte (1969), mannequin britannique.
 Frederick Methvan Whyte (né le  - décédé en 1941), ingénieur en mécanique néerlandais. Il est l'auteur de la Codification Whyte pour décrire les différentes dispositions de roue des locomotives à vapeur en 1900.

Toponyme 
 Mont Whyte, montagne dans le Parc national Banff, près du lac Louise.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais